Cтарая крепость, Кёхня-гала или Крепость Йезидабад ( — Köhnəqala, Yezidabad qalası) — древняя средневековая крепость на юго-востоке города Нахичевань. Предполагается, что крепость была построена по заказу сасанидского правителя Йездегерда III (632/633 — 651/652).

История 

Точная дата постройки крепости неизвестна. Во время исследований, проведенных на территории крепости в период с 1957 по 1959 год, были обнаружены такие археологические материалы, как фрагменты керамической посуды, каменные молотки. Из археологических исследований известно, что данные каменные орудия использовались в соляных копях в эпоху бронзы (III—II тысячелетие до нашей эры). Считается, что крепость была построена по заказу последнего шаха из династии Сасанидов Йездегерда III (632/633 — 651/652).

По сведениям турецкого путешественника Эвлия Челеби, при нашествии монголов крепость была разрушена.

Эту крепость вспоминали впоследствии побывавшие в Нахчыване Шарден и . Крепость действовала до XVIII века.

«Кавказский календарь» на 1852 год, перечисляя христианские и мусульманские памятники Нахичевана, относит Старую крепость города к мусульманским.

Исследование 
В 1827 году, впервые, в плане Нахичевани Старая крепость была отмечена схематично. На основании плана крепость состояла из двух частей: малой крепости Нарын-гала и Большой крепости.

Большая крепость 
Большая крепость была больше подвержена разрушениям. Площадь территории Большой крепости, напоминающей прямоугольник (185х400 м), составляла 74000 м2. Развалины стен, построенные из толченой глины и щебня, а также остатки зданий, построенных из розового и жёлтого цвета жженого кирпича квадратной формы, свидетельствуют об их принадлежности к средним векам. Большая крепость в соответствии с холмом, на котором она находится, в северо-восточной и северо-западной части построена в правильной форме, а в южной части — зигзагообразно. Выступающие влево усечения зигзагов завершаются конусообразными башнями размерами от 5,7 м до 9 м. Ширина оставшихся стен Большой крепости достигает 1 м, а высота в некоторых местах до 5 м. В западной части крепости находится мавзолей Ноя и другие постройки.

В части крепости, примыкающей к городу Нахичевань, видны остатки стен, построенных из толченой глины с примесью щебня, шириной от 3 м до 4 м.

Нарын-гала 
Нарын-гала построена позднее Большой крепости. Нарын-гала окружена башнями диаметром 10 м.

Предполагается, что ворота Нарын-галы находились в её западном углу вместе с башней. В западной части крепости сохранились опоясывающие город Нахичеван стены. В северо-восточной части крепости до наших дней сохранились и круглые башни.

В юго-западной части Нарын-галы находится пещера-убежище, где могли укрыться 300 человек. Для освещения и проникновения воздуха наверху пещеры были сделаны отверстия. Скрытый подземный ход, идущий от Нарын-галы, предположительно вел к реке Нахичеванчай. Протекающие под Нарын-галой кяхризы имели на территории крепости два колодца с водой. Один колодец находится в пещере. Одной из особенностей крепости является нахождение между Бейук-галой и Нарын-галой узкого коридора шириной 22,5 м, называемого «каменная ловушка».

Примечания 

Крепости Азербайджана
Памятники архитектуры Азербайджана
Здания и сооружения Нахичевани
Исламская архитектура